Dieser Artikel behandelt die dänische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Dänemark nahm zum achten Mal teil. Bis auf 2008 war die dänische Mannschaft seit 1984 bei allen EM-Endrunden vertreten. Größter Erfolg ist der Titelgewinn 1992, als Dänemark für die ausgeschlossene jugoslawische Mannschaft nachnominiert wurde.

Qualifikation 
Dänemark absolvierte die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Qualifikationsgruppe H, einer von drei "Fünfer-Gruppen".

Spiele 
Alle Resultate aus dänischer Sicht.

Tabelle

Vorbereitung 

Dänemark bestritt unmittelbar vor der EM noch zwei Testspiele: Am 26. Mai in Hamburg gegen Brasilien, das mit einer Mannschaft mit jüngeren Spielern antrat, die sich auf das olympische Fußballturnier vorbereitete, wurde mit 1:3 verloren. Am 2. Juni folgte in Kopenhagen ein 2:0-Sieg gegen Australien, bei dem Daniel Agger per Elfmeter und Andreas Bjelland ihre ersten Tore für Dänemark erzielen konnten.

Während der EM verbrachte das dänische Team die Zeit zwischen den Gruppenspielen im polnischen Kołobrzeg. Als Quartier fungierte das 5**** Hotel Marine.

Spiele Dänemarks

EM-Vorrunde 
Bei der Auslosung wurden Dänemark sowie Deutschland und Portugal den als Zweitem der UEFA-Rangliste als Gruppenkopf der Gruppe B gesetzten Niederländern zugelost. Gegen Portugal hatten die Dänen bis dahin mit 3 Siegen, 2 Remis und 8 Niederlagen eine negative Bilanz. Beide trafen zuvor schon in der Qualifikation aufeinander (siehe oben). Zuvor trafen beide bei einer EM-Endrunde nur 1996 aufeinander: In der Vorrunde trennten sich beide mit 1:1.  Das letzte Spiel zwischen Dänemark und Deutschland vor der EM endete 2:2. Die Gesamtbilanz gegen Deutschland ist negativ (9 Siege, 4 Remis, 16 Niederlagen vor der EM), war bei Europameisterschaften aber ausgeglichen (1 Sieg, 1 Niederlage, 2:2 Tore), wobei der Sieg im EM-Finale 1992 für Dänemark eine besondere Bedeutung hat. Gegen die Niederländer ist die Bilanz ebenfalls negativ (7 Siege, 10 Remis, 12 Niederlagen vor der EM), war bei Europameisterschaften aber ebenfalls ausgeglichen (1 Sieg, 1 Niederlage, 2:5 Tore).

Vorrundengruppe B:

Alle Spiele fanden in der Ukraine statt.

Kader 
Am 16. Mai wurde von Morten Olsen ein vorläufiger Kader von 20 Spielern benannt. Die erfahrensten Spieler im Kader waren Christian Poulsen und Dennis Rommedahl, die auch 2004 schon zum Einsatz kamen. Am 19. Mai wurde als dritter Torhüter Anders Lindegaard berufen. Am 24. Mai wurden noch Abwehrspieler Jores Okore und Angreifer Nicklas Pedersen in den endgültigen Kader berufen. Da sich Stammtorhüter Thomas Sørensen bei der Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Brasilien eine Rückenverletzung, zuzog und damit für die EM ausfällt, berief Trainer Morten Olsen Kasper Schmeichel, den Sohn des dänischen Rekordnationalspielers Peter Schmeichel, als Ersatzmann. 16 von 23 Spielern aus dem dänischen Kader standen zum Zeitpunkt der EM-Endrunde bei Klubs im Ausland unter Vertrag, mit Stephan Andersen, Daniel Wass und Thomas Kahlenberg standen gleich drei sogar bei einem gemeinsamen Klub unter Vertrag, namentlich der FC Évian Thonon Gaillard, wobei Kahlenberg nur Leihspieler war.

Spiele + Tore Stand: 17. Juni 2012 (nach dem Spiel gegen Deutschland)

Einzelnachweise 

Danemark
2012